ESP je lahko:

 Španija
 španska peseta, nekdanja španska denarna enota
 sistem ESP, eden od aktivnih varnostnih sistemov v avtomobilih
 izvenčutno zaznavanje (angleško Extrasensory perception), domnevna nadnaravna sposobnost sprejemanja informacij